Cohnia bezeichnet:

 Cohnia (Gattung), eine Gattung der Heuschrecken
 (972) Cohnia, einen Asteroiden